L'histoire du Japon comprend deux ères Kōwa 
L'ère Kōwa (1099 - 1104) (康和) est une ère de l'histoire du Japon.
L'ère Kōwa (1381 - 1384) (弘和) est également une ère de l'histoire du Japon.